У Светској групи Дејвис купа учествује 16 екипа. Први мечеви се играни 9-11. фебруара, а финале ће бити 30. новембра до 2. децембра. 

Титулу брани прошлогодишњи победник Дејвис куп репрезентација Русије.

После утакмица осминефинала екипе победнице настављају борбу за титулу, а 8 поражених екипа са победницима три регионалне зоне играју 21 - 23 септембра плеј оф за попуну Светске групе за 2008 годину.

Осминафинала 
Играно 9-11 фебруара

Детаљи

Чиле — Русија

Француска — Румунија

Немачка - Хрватска

Белгија - Аустралија

Чешка Република — САД

Швајцарска — Шпанија

Белорусија — Шведска

Аустрија - Аргентина

Четвртфинале 
Играно 6-8 априла

Детаљи

Русија — Француска

Белгија — Немачка

САД — Шпанија

Шведска — Аргентина

Полуфинале 
Играно 21-23 септембра

Детаљи

Русија - Немачка

Шведска — САД

Финале 
30. новембар-2. децембар

Детаљи

Финале

САД — Русија

Види још 
 Дејвис куп-Структура такничења 2007.
 Дејвис куп 2007.

Дејвис куп
Тенис 2007.